Nationalparks

In der Ukraine gibt es 54 Nationalparks. Der älteste Park ist der Nationalpark Karpaten, der seit 1980 existiert.

Übersicht

Einzelnachweise

Weblinks 

 Nationalparks auf ukraine.com (engl.)

!
Ukraine